Фа́стов — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России. В рамках муниципального устройства входит в Качалинское сельское поселение. В рамках административно-территориального устройства входит в Фастовский сельсовет и является его административным центром.

География 
Хутор находится в центральной части Волгоградской области, в степной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Таловой, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Иловля, административного центра района. Абсолютная высота — 63 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
В 1859 году хутор находился в составе юрта станицы Качалинской Второго Донского округа. Расположен был речке Таловке, в 132 верстах от окружной станицы Нижне-Чирской.

В 1936 году в хуторе действовал ветеринарный пункт и начальная школа.

Население 
В 1859 году в хуторе проживало в 13 дворах 130 человек (57 мужчин и 73 женщины).

На 1 января 1936 года в хуторе имелось 115 хозяйств, проживало 442 человека, преобладающая национальность — русские.

По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в хуторе проживало 186 человек,  из которых отнесли себя к русским.

По данным Всероссийской переписи населения на 14 октября 2010 года в хуторе проживало 132 человека.

Инфраструктура 
В хуторе находятся школа, медучреждение, дорога с твёрдым покрытием. 

Уличная сеть хутора состоит из семи улиц и двух переулков.

Примечания

Литература
 

Населённые пункты Иловлинского района